Púrpura — cor
 Púrpura tíria — corante natural produzida desde a Antiguidade a partir de moluscos marinhos
 Púrpura trombocitopênica idiopática — doença
 Púrpura (sintoma) — descolorações vermelhas ou arroxeadas na pele
 Púrpura senil — manchas roxas que aparecem na pele, principalmente braços, de idosos.
 Murex pecten — molusco gastrópode da família Muricidae usado na Antiguidade para o fabrico do corante púrpura

Desambiguações de cores